

Бауманське — село, Єгіндикольський район, Акмолинська область
 Бауманське — село, Жамбильський район, Північно-Казахстанська область
 Бауманське — село, Узункольський район, Костанайська область